Эльби () — фамилия

Известные носители 
  (1894—1974) — французский предприниматель и политик, член Сената (1936—1940), сын Жюля Эльби, отец Анри Эльби (1918—1986).
  (1918—1986) — французский политик, член Сената (1983—1986).
 Эльби, Валентина Андреевна (1913—2014) — чувашская писательница, драматург и редактор.
  (1857—1933) — французский предприниматель и политик, член Сената (1923—1933).

См. также 
 
  (род. 1993) — американская футболистка, игрок Национальной женской футбольной лиги в составе клуба «Чикаго Ред Старз», президент ассоциации игроков лиги (с 2019).